Табахмела — топоним в Грузии:

 Табахмела — село в окрестностях города Тбилиси.
 Табахмела — селение в Хулойском муниципалитете Аджарии.